„А“ Републиканска футболна група през сезон 1967/68 е съставена от 16 отбора. Играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 2 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Последните два отбора отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Спартак (Плевен), Сливен (Сливен) и Марица (Пловдив). Актуален шампион е Ботев (Пловдив).

Класиране 

 Влизат: Дунав (Русе) и Марек (Станке (Димитров).
 Изпадат Сливен и Марица (Пловдив).

 Купата за спортсменство: Славия
 Купата на в-к „Отечествен фронт“ за най-резултатно нападение: Локомотив (София)
 Купата на ГС на БСФС за столичен първенец: Локомотив (София)
 Купата на футболната чест, подарена от ЦК на ДКМС, от комсомолското дружество: Черноморец (Бургас)
 Купата на в-к Земеделско знаме за индивидуално спортсменство: Иван Кънчев
 Купата на в-к Народен спорт за голмайстора: Петър Жеков
 Наградата на Родинатурист за най-добър вратар: Симеон Симеонов
Забележка:

 След края на сезона на 8 август 1968 г. Ботев (Бургас) е преименуван на Черноморец (Бургас).

Голмайстори

Състав на шампиона Левски (София)

Любопитни факти 
 Това е единствения сезон, в който „Левски“ е станал шампион без да е победил нито веднъж своя подгласник – мачовете с втория в класирането „ЦСКА“ завършват 1:1 и 0:0.
 Христо Бонев записва единствените си мачове в елита за отбор различен от „Локомотив“ (Пловдив), като изиграва 6 срещи за „ЦСКА“.
 Няма друг сезон, в който „Локомотив“ (София) да събира пълен актив от точки от мачовете си срещу „Левски“ и „ЦСКА“.
 Мачът „Локомотив“ (Пловдив)-„Берое“ прекратен в 88-ата минута при 3:3. Впоследствие е присъден служебен резултат 6:0 за Локомотив.
 Сезонът е последен в кариерите на двама грандиозни футболисти. Легендите на „ЦСКА“ – Иван Колев приключва с футбола на 37 години, носейки екипа на „Сливен“. Христо Илиев-„Патрата“ вдига шампионската титла с „Левски“, а официално ще се откаже в началото на следващия сезон, без да запише мачове в него.

22-та най-добри футболисти в шампионата 
 Симеон Симеонов
 Петко Тодоров
 Александър Шаламанов
 Стоичко Пешев
 Милко Гайдарски
 Иван Димитров
 Димитър Пенев
 Борис Гаганелов
 Добромир Жечев
 Георги Христакиев
 Кирил Ивков
 Видин Апостолов
 Христо Бонев
 Димитър Якимов
 Ивайло Георгиев
 Георги Попов
 Динко Дерменджиев
 Георги Аспарухов
 Никола Котков
 Петър Жеков
 Васил Митков
 Атанас Михайлов

Северна „Б“ РФГ 

 1. Михайловград – днес град Монтана;

 От Северна „Б“ РФГ изпадат Локомотив (Плевен), Войвода (Враца), Септември (София));
 Влизат Локомотив (Мездра) и Раковски (Севлиево).

Южна „Б“ РФГ 

 От Южната „Б“ РФГ изпадат Спортист (Кремиковци), Металург (Перник), Арда (Кърджали), Химик (Димитровград), Миньор (Бухово), Беласица (Петрич), Локомотив (Стара Загора);
 Влизат Сливен (отпаднал от А група), Марица (Пловдив) (отпаднал онт А група), Миньор (Маджарово) и Рилски спортист (Самоков).
 Миньор и Химик се обединяват в Димитровград.

Класиране

Зони 
 Витоша 

 Тракия 

 Черно море 

 Мизия

 Загоре 

 Янтра

Армейска група 
 През 1968 е поставено началото на Армейска футболна група.

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив
 футбол 69

1967/68